El despertar (pel·lícula de 1946), pel·lícula dirigida per Clarence Brown
 El despertar (pel·lícula de 1980), pel·lícula dirigida dper Mike Newell
 El despertar (pel·lícula de 2011), pel·lícula dirigida per Nick Murphy
 El despertar (pel·lícula de 2020), pel·lícula dirigida per Kiko Ruiz Claverol
 El despertar (telenovel·la de 1966), telenovel·la mexicana de 1966
 El despertar (telenovel·la de 1980), telenovel·la veneçolana de 1980
 Despertar, pel·lícula dirigida per Penny Marshall